{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | ? — 21 октября 1990
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1989 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1990 — Стивен Хендри 
|-
| Финалист — Найджел Бонд
|-
|}Гран-при 1990''' (, также известен как 1990 Rothmans Grand Prix'' — по названию спонсора Rothmans) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил на протяжении октября 1990 года в Рединге, Англия (финал состоялся 21 октября). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Найджела Бонда со счётом 10:5.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1990 в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Гран-при (снукер)
1990 год в снукере